Чунхуајмил има више значења:

 Чунхуајмил (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чунхуајмил (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику